Александр Вальтер:
 Вальтер, Александр Петрович (1817—1889) — русский и украинский анатом и физиолог.
 Вальтер, Александр Филиппович (1898—1941) — советский физик.